Kirchdorf am Inn ist der Name folgender Orte:
 Kirchdorf am Inn (Landkreis Rottal-Inn), Gemeinde im Landkreis Rottal-Inn, Bayern, westlich von Simbach/Braunau
 Kirchdorf am Inn (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich, östlich von Braunau/Simbach
 Kirchdorf am Inn (Raubling), Ortsteil der Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern